Coco López puede referirse a:

 Coco López (1942-), periodista e investigador argentino.
 Coco López (Buenos Aires, 1942-) es un empresario inmobiliario de Ingeniero Maschwitz.
 Coco López (Mendoza, 1944-) es un político justicialista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo.
 Coco López (1950-), empresa puertorriqueña de elaboración de productos basados en el coco (piña colada, etc.).

Referencias